Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1994/1995 годо́в — 6-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу. Лига Литвы была переименована в I лигу.

По итогам прошлого сезона из I лиги в новую I лигу вышли 3 клуба: «Укмерге», «Интерас» (Висагинас) и «Банга». «Гележинис Вилкас (Вильнюс)», «Жидрюс» (Мариямполе) и «Таурас-Каршува» покинули элитный дивизион. В турнире стартовали 12 команд.

Розыгрыш проводился по прошлогодней системе. В итоговом зачёте 2 первых клуба набрали одинаковое количество очков, поэтому был проведён золотой матч. Из лиги выбыла последняя команда.

Чемпион получил право стартовать в предварительном раунде Кубка УЕФА. Ещё 1 команда участвовала в розыгрыше Кубка Интертото.

Участники

География соревнования

Турнирная таблица

Золотой матч 
Стадион Аукштайтия, Паневежис.

Результаты матчей

Пояснения к таблицам

Список победителей чемпионата 
Игроки: Римвидас Бакус, Саулюс Буткус, Раймондас Вайнорас, Витаутас Вашкунас, Римантас Казлаускас, Аудрюс Маркевичюс, Миндаугас Матлашайтис, Дарюс Мацулявичюс, Арунас Мика, Эймантас Подерис, Марюс Пошкус, Кястутис Руджёнис, Дарюс Санаевас, Аурелиюс Скарбалюс, Андрюс Упстас, Аудрюс Шлекис.

Ст. тренер: Юлиюс Кведарас

Ссылки 
 Rsssf.com

Чемпионат Литвы по футболу
Футбол в Европе в 1995 году
Футбол в Европе в 1994 году
Спорт в Литве в 1995 году
Спорт в Литве в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995